

Persone 
 Enrico Raspe – nobile tedesco, Langravio di Turingia
 Enrico Raspe I di Turingia – portabandiera imperiale e conte di Gudensberg in Assia 
 Enrico Raspe II – conte di Gudensberg in Assia
 Enrico Raspe III – membro della dinastia Ludovingia, fu conte di Gudensberg in Assia
 Rudolf Erich Raspe – scrittore, scienziato e bibliotecario tedesco

Altro 
 Memorie di Dirk Raspe – romanzo di Drieu La Rochelle del 1966